Соревнования по стрельбе из винтовки лёжа на 50 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 3 августа. Приняли участие 50 спортсменов из 34 стран.

Олимпийским чемпионом на своей седьмой Олимпиаде стал белорусский стрелок Сергей Мартынов, который все 70 выстрелов попадал в «десятку». Действующий олимпийский чемпион с Украины Артур Айвазян показал только 21-й результат и не пробился в финальный раунд.

Призёры

Рекорды

Формат 
Соревнования разделены на две части. В квалификационном раунде спортсмены выполняют по 60 выстрелов, попадания фиксируются с точностью до 1 бала. Максимальный балл — 10, максимально возможная сумма баллов — 600.

В финальном раунде участвуют лучшие 8 стрелков по результату квалификации. Спортсмены выполняют 10 выстрелов, которые фиксируются с точностью 0,1 (максимально возможный балл — 10,9). Чемпион определяется по сумме результатов квалификации и финала. Равенства определяются по результатам перестрелок.

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com